Alice Through the Looking Glass ist der Titel folgender Filme:

 Alice Through the Looking Glass (1966), US-amerikanischer Fernsehfilm von Alan Handley
 Alice Through the Looking Glass (1973), britischer Fernsehfilm von James MacTaggart 
 Alice Through the Looking Glass, Videotitel von Alice im Wunderland (1985), US-amerikanischer Fernsehfilm von Harry Harris 
 Alice Through the Looking Glass, Originaltitel von Alice im Land des Zauberspiegels, Animationsfilm (1987)
 Alice Through the Looking Glass, Originaltitel von Alice im Spiegelland (1998), britischer Fernsehfilm von John Henderson 
 Alice Through the Looking Glass, Originaltitel von Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, US-amerikanischer Film von James Bobin (2016)

Siehe auch:
 Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, Originaltitel der Romanvorlage von Lewis Carroll